Грицы  — топоним:

Беларусь 
 Грицы — деревня, Узречский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Грицы — деревня, Грицкевичский сельсовет, Несвижский район, Минская область